Dovecot — свободный IMAP и POP3-сервер. Первый релиз состоялся в 2002 году.

Особенности сервера 
 Поддержка форматов почтовых ящиков mbox и Maildir, а также собственные форматы dbox и Cydir
 Высокое быстродействие благодаря индексации содержимого ящиков
 Большое количество поддерживаемых механизмов хранения аутентификационной информации (включая LDAP) и самой аутентификации (поддерживается SSL).
 Собственная реализация SASL. Postfix 2.3+ и Exim 4.64+ могут аутентифицироваться напрямую через Dovecot.
 Полная поддержка IMAP ACL для гибкой настройки прав пользователей
 Поддержка общих ящиков и папок (shared mailboxes and folders)
 Расширяемость при помощи плагинов
 Собственный MDA с поддержкой Sieve
 Строгое следование стандартам — Dovecot один из немногих кто проходит тест на соответствие всем стандартам IMAP
 Возможность модификации индексов с нескольких компьютеров — что позволяет ему работать с NFS и кластерными файловыми системами
 Поддерживает различные виды квот
 Поддержка различных ОС: Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD и Mac OS X
 Простота настройки.

Безопасность 
В архитектуре Dovecot внимание уделяется безопасности.

Автор предлагает €1000 первому, кто обнаружит удалённую уязвимость в Dovecot, которую можно эксплуатировать.

За 3 года не было найдено ни одной проблемы, которую можно считать удалённой уязвимостью.

Примечания

См. также 
 SASL

Ссылки 
 Домашняя страница Dovecot

Свободные почтовые серверы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Программное обеспечение с лицензией MIT